Негре́те () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Барраган Негрете, Мартин (род. 1991) — мексиканский футболист.
 дель Кастильо-Негрете Гальван, Эрик (род. 1930) — мексиканский актёр.
 Негрете Ариас, Мануэль (род. 1959) — мексиканский футболист.

Топоним 
 Негрете — посёлок в Чили.
 Тепеака-де-Негрете — город в мексиканском штате Пуэбла.